Venetia steht für:

 Venetia et Histria, ehemalige römische Region, siehe Regio (Italien)
 Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik Venetia, ehemaliges Süßwarenunternehmen, siehe Hermann Lewandowski
 (487) Venetia, Asteroid
 Diamantbergwerk Venetia, Südafrika
 Dame Venetia, Partnerin des Prinz Karneval im Düsseldorfer Karneval
 Venetia, der deutsche Name von Wenecja bei Żnin (Znin) in Polen, siehe Wenecja (Żnin) 

Siehe auch:
  Venezia (Begriffsklärung)